Конституционный референдум на Кубе проводился 15 февраля 1976 года и стал первым референдумом после Кубинской революции Проект Конституции прошёл общенародное обсуждение, в результате которого 60 из 141 статьи были изменены.

Конституция была одобрена 99,02 % голосов при явке 98 %.

Результаты

См. также 
 Конституция Кубы

Примечания 

Референдумы 1976 года
Конституционные референдумы
Выборы на Кубе
1976 год на Кубе
События 15 февраля
Февраль 1976 года
Референдумы на Кубе